Solberga distrikt kan syfta på:

Solberga distrikt, Bohuslän
Solberga distrikt, Skåne
Norra Solberga distrikt
Södra Solberga distrikt

Se även
Solberga församling
Solberga socken